konstytucja – akt prawny
 obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
 grafika KON STY TUC JA z 2017 r. autorstwa Luki Rayskiego (z boku)
 konstytucja (zootechnika)
 konstytucja (chemia)
 konstytucja (filozofia)
 konstytucja (moneta)
 konstytucja apostolska

Zobacz też :Kategoria:Konstytucje